

Codici 
 nsr – codice ISO 639-3 della lingua dei segni delle Province marittime

Sigle 
 Nova Scotia Railway – ex società ferroviaria canadese